I liga 1978/1979 – 45. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 524 goli
 Średnia goli na mecz: 2,18
 Zwycięstw gospodarzy: 126
 Remisów: 72
 Zwycięstw gości: 42
 Król strzelców: Kazimierz Kmiecik – Wisła Kraków (17 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
1978 w polskim sporcie
1979 w polskim sporcie